Quirós Quirós ist der Familienname folgender Personen:

 José Rafael Quirós Quirós (* 1955), costa-ricanischer Geistlicher, Erzbischof von San José de Costa Rica
 Mario Enrique Quirós Quirós (* 1967), costa-ricanischer Geistlicher, Bischof von Cartago